Exilpresse steht für:

 Deutschsprachige Exilpresse (1933–1945)
 Russische Exilpresse

Siehe auch: